Sanford – wulkan w USA

Miejscowości w USA 
 Sanford – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Covington
 Sanford – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Conejos
 Sanford – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Seminole
 Sanford – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie York
 Sanford – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Sanford – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Sanford – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lee
 Sanford – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Hutchinson
 Sanford – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Accomack

Gminy w USA 
 Sanford (ang. Sanford Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 Sanford (ang. Sanford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
 Sanford (ang. Sanford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome